

Bibliografia 

Dypoldowice
Drzewa genealogiczne